BDF steht als Abkürzung für:

 BDF-Theorie, eine nach den Mathematikern Brown, Douglas und Fillmore benannte Theorie über Erweiterungen von C*-Algebren, siehe Erweiterung (C*-Algebra)#Kommutative C*-Algebren, BDF-Theorie
 BDF-Verfahren (englisch Backward Differentiation Formulas), numerisches Verfahren zum Lösen von Differentialgleichungen
 BDF-Wechselsystem, ein System für Wechselaufbauten für Lkw, genormt nach Vorschlägen des Bundesverbands des Deutschen Güterfernverkehrs (BDF)
 Bedfordshire, Grafschaft in England, Chapman-Code
 Berliner Demografie Forum, ein jährliches stattfindendes internationales Forum zum Thema demografischer Wandel
 Belize Defence Force, Streitkräfte Belizes
 Beiersdorf AG, ein börsennotierter weltweit tätiger deutscher Konsumgüterkonzern, Sitz in Hamburg-Eimsbüttel
 Biedermannsdorf, eine Marktgemeinde in Niederösterreich südlich von Wien
 Bitmap Distribution Format, Dateiformat für Bitmap-Schriften
 Botswana Defence Force, Streitkräfte Botswanas
 Brigade der Freundschaft (Kollektiv der FDJ für Entwicklungshilfeprojekte, 1964–1991)
 Bund demokratischer Frauen, KPÖ-nahe Organisation(en) in Österreich
 Bund Deutscher Fallschirmjäger e.V., eine Gemeinschaft von Fallschirmjägern der deutschen Streitkräfte, Luftlandesoldaten und Angehörige der Spezialisierten Kräfte der Bundeswehr, sowie Reservisten dieser Kräfte und deren Angehörige, Freunde und Förderer
 Bund Deutscher Forstleute, forstpolitische und berufsständische Vertretung der Forstleute, Tarifbeschäftigten und Freiberufler aller Waldbesitzarten in Deutschland
 Bund Deutscher Frauenvereine, wurde als Dachorganisation der bürgerlichen Frauenbewegung am 28./29. März 1894 gegründet und bestand bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933
 Bund Deutscher Fußballspieler, ehemaliger deutscher Fußballverband aus Berlin, gegründet 1890, zur damaligen Zeit der erste Fußballverband in Deutschland, 1892 wieder aufgelöst
 Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften, 1976 als Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrtunternehmen (ADL) gegründet und im Juli 2006 in Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) umbenannt
 Bundesverband der Fahrradkurierdienste, 1996 gegründet mit dem Ziel, die einzelnen Fahrradkuriere im deutschsprachigen Raum zu vernetzen, siehe Fahrradkurier#Die Kuriere der neueren Zeit
 Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs, heute Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.
 Bundesverband Deutscher Fertigbau
 Bundesverband Deutscher Fleischrinderzüchter und -halter

BdF steht als Abkürzung für:
 Bund der Familienverbände e.V., Dachverband der Familienarchive, Familienverbände und Familienstiftungen auf dem Gebiet der Familienpflege, Bundesgeschäftsstelle Münster
 Bund deutscher Fernschachfreunde, seit 1992 Deutscher Fernschachbund e.V., nationaler Fernschachverband in Deutschland
 Bund Deutscher Friedhofsgärtner, Bonn
 Bundesministerium der Finanzen (veraltet, heute ist BMF gebräuchlich)

BDF